Bischofsmühle ist der Name von:
 Bischofsmühle (Coesfeld), Wassermühle in Coesfeld, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Bischofsmühle (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Bischofsmühle (Hildesheim), ehemalige Wassermühle in Hildesheim, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Bischofsmühle (Schwerin), ehemalige Dampfmühle in Schwerin, kreisfrei, Mecklenburg-Vorpommern
 Bischofsmühle (Wegberg), ehemalige Wassermühle in Watern (Wegberg), Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen